Kallerup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kallerup (Odense Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Fraugde Sogn, Odense Kommune
 Kallerup (Struer Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Hvidbjerg Sogn, Struer Kommune
 Kallerup (Thisted Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Kallerup Sogn, Thisted Kommune
 Kallerup (Kalundborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Raklev Sogn, Kalundborg Kommune
 Kallerup (Høje-Taastrup Kommune) - en bebyggelse og et ejerlav i Hedehusene Sogn, Høje-Taastrup Kommune